Osoby
 Jean Charles Peltier (1785-1845) – fizyk francuski
 Lee Peltier (ur. 1986) – piłkarz angielski
 Leonard Peltier (ur. 1944) – amerykański działacz indiański
 Leslie Peltier (1900-1980) – amerykański astronom
 Astronomia
 (3850) Peltier – planetoida
 Fizyka 
 efekt Peltiera – zjawisko termoelektryczne
 moduł Peltiera – ogniwo termoelektryczne